Baranain kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barañáin, ort, Navarra, Provincia de Navarra, 
 Barañain, kommun, Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar